Сербы может означать:

 Сербы — южнославянский народ, представители которого проживают в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии и других странах.
 Сербы — название славян (сербов).
 Сербы — западнославянское племя, проживавший на территории Германии.
 Сербы — название иранского племени сербои (сирбои).
 Сербы — село на Украине, находится в Емильчинском районе Житомирской области Украины.
 Сербы — село, относится к Кодымскому району Одесской области Украины.
 Сербы — до 1946 года название села Гонтовка в Черневецком районе Винницкой области Украины.

См. также 
 
 Белые сербы
 
 SERB